primer – polinukleotydowy fragment RNA
 Primer – film z 2004 roku

Zobacz też 
 grunt malarski